Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 944 dans le monde.

 Route régionale 944 en Finlande
  dans certains départements, en France